Dit is een lijst van planetoïden 100401-100500 in volgorde van catalogusnummer van het Minor Planet Center. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker|-
| 100401 - || 1995 YS17 || 22 december 1995 || Kitt Peak || Spacewatch 
|-
| 100402 - || 1995 YP20 || 25 december 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100403 - || 1996 AD || 1 januari 1996 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 100404 - || 1996 AC1 || 12 januari 1996 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 100405 - || 1996 AG5 || 12 januari 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100406 - || 1996 AU5 || 12 januari 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100407 - || 1996 AH6 || 12 januari 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100408 - || 1996 AV6 || 12 januari 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100409 - || 1996 AX8 || 13 januari 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100410 - || 1996 AZ10 || 13 januari 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100411 - || 1996 AF11 || 13 januari 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100412 - || 1996 AT11 || 14 januari 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100413 - || 1996 AF18 || 13 januari 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100414 - || 1996 AJ18 || 13 januari 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100415 - || 1996 BO14 || 16 januari 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (100416) Syang || 1996 CB || 2 februari 1996 || Dominion || D. D. Balam
|-
| (100417) Philipglass || 1996 EC || 7 maart 1996 || Linz || Linz
|-
| 100418 - || 1996 EF9 || 12 maart 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100419 - || 1996 EP10 || 12 maart 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100420 - || 1996 EA11 || 12 maart 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100421 - || 1996 FF4 || 23 maart 1996 || Haleakala || AMOS
|-
| 100422 - || 1996 GP7 || 12 april 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100423 - || 1996 GG14 || 12 april 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100424 - || 1996 GS18 || 15 april 1996 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 100425 - || 1996 HM || 17 april 1996 || Haleakala || AMOS
|-
| 100426 - || 1996 HB7 || 18 april 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100427 - || 1996 HQ10 || 17 april 1996 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 100428 - || 1996 HT11 || 17 april 1996 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 100429 - || 1996 HB15 || 17 april 1996 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 100430 - || 1996 HK18 || 18 april 1996 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 100431 - || 1996 HU20 || 18 april 1996 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 100432 - || 1996 HX23 || 20 april 1996 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (100433) Hyakusyuko || 1996 KU1 || 24 mei 1996 || Nanyo || T. Okuni
|-
| (100434) Jinyilian || 1996 LJ || 6 juni 1996 || Xinglong || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 100435 - || 1996 LK2 || 8 juni 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100436 - || 1996 NN1 || 15 juli 1996 || Haleakala || NEAT
|-
| 100437 - || 1996 OY || 22 juli 1996 || Kleť || Kleť
|-
| 100438 - || 1996 PC3 || 14 augustus 1996 || Haleakala || NEAT
|-
| 100439 - || 1996 PU5 || 10 augustus 1996 || Haleakala || NEAT
|-
| 100440 - || 1996 PJ6 || 14 augustus 1996 || Haleakala || NEAT
|-
| 100441 - || 1996 PZ7 || 8 augustus 1996 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 100442 - || 1996 QV || 20 augustus 1996 || Farra d'Isonzo || Farra d'Isonzo
|-
| 100443 - || 1996 RS || 9 september 1996 || Haleakala || NEAT
|-
| 100444 - || 1996 RK1 || 9 september 1996 || Prescott || P. G. Comba
|-
| (100445) Pisa || 1996 RA4 || 12 september 1996 || Colleverde || V. S. Casulli
|-
| 100446 - || 1996 RC4 || 15 september 1996 || Haleakala || NEAT
|-
| 100447 - || 1996 RB5 || 14 september 1996 || Church Stretton || S. P. Laurie
|-
| 100448 - || 1996 RE5 || 13 september 1996 || Haleakala || NEAT
|-
| 100449 - || 1996 RJ9 || 7 september 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100450 - || 1996 RN11 || 8 september 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100451 - || 1996 RR15 || 13 september 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100452 - || 1996 RY27 || 10 september 1996 || La Silla || Uppsala-DLR Trojan Survey
|-
| 100453 - || 1996 SA4 || 18 september 1996 || Xinglong || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 100454 - || 1996 SA6 || 18 september 1996 || Xinglong || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 100455 - || 1996 SB6 || 18 september 1996 || Xinglong || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (100456) Chichén Itzá || 1996 TH || 2 oktober 1996 || Colleverde || V. S. Casulli
|-
| 100457 - || 1996 TJ3 || 7 oktober 1996 || Prescott || P. G. Comba
|-
| 100458 - || 1996 TP3 || 4 oktober 1996 || Church Stretton || S. P. Laurie
|-
| 100459 - || 1996 TB5 || 6 oktober 1996 || Rand || G. R. Viscome
|-
| 100460 - || 1996 TN7 || 8 oktober 1996 || Haleakala || NEAT
|-
| 100461 - || 1996 TP7 || 9 oktober 1996 || Haleakala || NEAT
|-
| 100462 - || 1996 TV9 || 15 oktober 1996 || Kleť || Kleť
|-
| 100463 - || 1996 TU14 || 9 oktober 1996 || Nanyo || T. Okuni
|-
| 100464 - || 1996 TE15 || 3 oktober 1996 || Xinglong || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 100465 - || 1996 TM16 || 4 oktober 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100466 - || 1996 TD18 || 4 oktober 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100467 - || 1996 TD19 || 4 oktober 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100468 - || 1996 TO23 || 6 oktober 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100469 - || 1996 TO28 || 7 oktober 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100470 - || 1996 TY28 || 7 oktober 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100471 - || 1996 TK29 || 7 oktober 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100472 - || 1996 TA34 || 10 oktober 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100473 - || 1996 TO34 || 10 oktober 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100474 - || 1996 TB35 || 11 oktober 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100475 - || 1996 TZ36 || 12 oktober 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100476 - || 1996 TK37 || 12 oktober 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100477 - || 1996 TM39 || 8 oktober 1996 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 100478 - || 1996 TW59 || 3 oktober 1996 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 100479 - || 1996 TT60 || 3 oktober 1996 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 100480 - || 1996 UK || 16 oktober 1996 || Nachi-Katsuura || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| 100481 - || 1996 UJ1 || 20 oktober 1996 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 100482 - || 1996 UT2 || 18 oktober 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (100483) NAOJ || 1996 US3 || 30 oktober 1996 || Tokyo-Mitaka || Tokyo-Mitaka
|-
| 100484 - || 1996 UL4 || 29 oktober 1996 || Xinglong || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (100485) Russelldavies || 1996 VX || 3 november 1996 || Linz || Linz
|-
| 100486 - || 1996 VH1 || 7 november 1996 || Prescott || P. G. Comba
|-
| 100487 - || 1996 VO2 || 10 november 1996 || Sudbury || D. di Cicco
|-
| 100488 - || 1996 VS11 || 4 november 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100489 - || 1996 VW13 || 5 november 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100490 - || 1996 VB14 || 5 november 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100491 - || 1996 VE31 || 3 november 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100492 - || 1996 VC34 || 7 november 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100493 - || 1996 VK37 || 11 november 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100494 - || 1996 VF39 || 9 november 1996 || Xinglong || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 100495 - || 1996 WH || 17 november 1996 || Sudbury || D. di Cicco
|-
| 100496 - || 1996 WJ || 17 november 1996 || Sudbury || D. di Cicco
|-
| 100497 - || 1996 XB || 1 december 1996 || Prescott || P. G. Comba
|-
| 100498 - || 1996 XK || 1 december 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100499 - || 1996 XP || 1 december 1996 || Chichibu || N. Sato
|-
| 100500 - || 1996 XZ16 || 4 december 1996 || Kitt Peak || Spacewatch|}

Planetoïdenlijsten